Адиабати́ческий градие́нт температу́ры — вертикальный градиент температуры в идеальном газе, находящемся в состоянии гидростатического равновесия в поле силы тяжести в адиабатических условиях.

Для жидкости или газа, находящемся в состоянии механического равновесия в поле силы тяжести справедливо уравнение гидростатики
 
где  — давление,  — плотность,  — ускорение свободного падения,  — вертикальная координата.

Идеальный газ подчиняется уравнению состояния Клайперона — Менделеева 

где  — молярная масса,  — газовая постоянная,  — абсолютная температура.

Если в газе протекает адиабатический процесс, то для него справедливо также и уравнение Пуассона, которое в дифференциальной форме имеет вид
 
где  — показатель адиабаты,  и  — удельные теплоёмкости газа соответственно в изобарном и изохорном процессах.

Объединяя уравнения (1), (2), (3) и учитывая соотношение Майера, получаем, что
 
Полученное значение вертикального градиента температуры и есть «адиабатический градиент температуры».

(В метеорологии направление вертикального градиента принято противоположным относительно направления градиента, определённого в математике. Соответственно величину  называют «сухоадиабатический градиент» (температуры).)

Условие возникновения конвекции 
Считается, что если вертикальный градиент температуры в сухой атмосфере равен адиабатическому (4), то атмосфера находится в гидростатическом равновесии.
 {|  
|-
| В случае, если  то атмосфера стратифицирована неустойчиво — в ней развивается конвекция,
|-
| в случае, если  то атмосфера стратифицирована устойчиво — в ней конвекция подавляется.
|}

Этот критерий является одним из фундаментальных принципов метеорологии.

Используя понятие потенциальной температуры  и учитывая, что
  
условие возникновения конвекции в атмосфере приводится также к виду
 {|  
|-
|  если  то атмосфера стратифицирована неустойчиво,
|-
|  если  то атмосфера стратифицирована устойчиво.
|}

См. также 
 Термодинамика атмосферы

Литература 
 Адиабатический градиент температуры // Метеорологический словарь.
 Халтинер Дж., Мартин Ф. Динамическая и физическая метеорология.— М.: Иностранная литература.—1960.—436 с.
 Тверской П. Н. Курс метеорологии. (Физика атмосферы). Л.: Гидрометеоиздат.— 1962.— 700 с.
 Динамическая метеорология.(Под редакцией Д. Л. Лайхтмана). Л.: Гидрометеоиздат.— 1976.— 607 с.
 Матвеев Л. Т. Курс общей метеорологии. Физика атмосферы. Л.: Гидрометеоиздат.— 1984.— 752 с.
 Ландау Л. Д., Лифшиц Е. М. Теоретическая физика Т. 6. Гидродинамика. М.: Наука.— 1988.— 736 с. (см. § 4)

Термодинамика
Гидродинамика
Метеорология